Dem Horizont so nah steht für:

 Dem Horizont so nah (Roman), Roman von Jessica Koch aus dem Jahr 2016
 Dem Horizont so nah (Film), auf dem Roman basierendes Filmdrama von Tim Trachte aus dem Jahr 2019